Никола (Кольо) Спиров Пешков е български революционер, прилепски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Пешков е роден в Прилеп, в Османската империя, днес Северна Македония. Баща му Спиро Пешков се занимава се с търговия на въжарски изделия и дълги години е съветник в Прилепската българска община. Брат е на Георги Пешков и Харалампи Пешков, също дейци на ВМОРО.

Още в Прилепското българско училище влиза във ВМОРО. Учи в българската гимназия в Битоля, но не я завършва и започва работа в дюкяна на брат си Георги в Битоля. Изпратен е в Бояновци като представител на фирмата Пешкови и там по поръчение на Централния комитет на ВМОРО Никола Пешков открива канал за доставяне на оръжие от Сърбия. През 1900 година заминава за Солун, в който по това време се вихри Солунската афера, за да се отчете на Централния комитет.

Заподозрян от сръбските власти, напуска Бояновци и в 1903 година вече е войвода в Прилепско. Загива във Вепърчани по време на Илинденско-Преображенското въстание, на 14 август 1903 година заедно с още 20 четници.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия